Een noodstop is het zo snel mogelijk uitschakelen en/of stilzetten van een apparaat, voertuig of installatie in geval van nood.
 Noodstop (auto), het zo snel mogelijk stilzetten van een auto
 Noodstop (kernreactor), ook scram genoemd: het zo snel mogelijk afschakelen van een kernreactor
 Noodstopschakelaar, knop op een machine om een noodstop uit te voeren